Горице могу бити:

 Горице (Брчко), насељено мјесто у дистрикту Брчко, БиХ
 Горице (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горице (Скрадин), насељено мјесто града Скрадина, Далмација, Република Хрватска
 Горице (Драгалић), насељено мјесто у општини Драгалић, Западна Славонија, Република Хрватска

Види још 
 Горица